Pio XII kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pio XII (ort), Maranhão, 
 Pio XII (kommun), Maranhão,

Mexiko 

 Pío XII, ort, Querétaro Arteaga, Huimilpan, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar